Sai, deïtat egípcia, vegeu Llista de personatges de la mitologia egípcia#S
 Riu Sai, a l'Índia
 SAI o Easy Paint Tool SAI
 SAI, acrònim de sistema d'alimentació ininterrompuda
 Illa de Sai, illa del Nil al Sudan
 Sai (arma), arma blanca d'origen japonès
 Sai (Orne)